Norsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (8,86 ha)
Norsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (47 ha)
Norsjön, Värmland, sjö i Karlstads kommun, 
Norsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (1,23 km²)
Bäcklands-Norsjön, sjö i Härnösands kommun,  (6,28 ha)
Fäbod-Norsjön, sjö i Härnösands kommun,  (13,3 ha)
Norsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (46 ha)
Nörd-Norsjön, sjö i Härnösands kommun,  (28,4 ha)
Stor-Norsjön, sjö i Sollefteå kommun,  (1,87 km²)
Sör-Norsjön, sjö i Härnösands kommun,  (12 ha)
Norsjön (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Norsjön (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (4,84 ha)
Norsjön, större sjö i Norsjö kommun,  (16,3 km²)
Norsjön (Åsele socken, Lappland, 709427-158823), sjö i Åsele kommun,  (45,4 ha)
Norsjön (Åsele socken, Lappland, 710701-157972), sjö i Åsele kommun,  (42,4 ha)
Norsjön (Åsele socken, Lappland, 712428-159750), sjö i Åsele kommun,  (70,2 ha)
Norsjön (Åsele socken, Lappland, 712830-158116), sjö i Åsele kommun,  (35,8 ha)
Norsjön (Åsele socken, Lappland, 714082-160267), sjö i Åsele kommun,  (30 ha)
Norsjön (Åsele socken, Lappland, 714734-159398), sjö i Åsele kommun,  (17,6 ha)

Se även
 Norsjö (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn